

Geografia 
 Vanek – comune della Provincia di Syunik in Armenia

Persone 
 Bohuslav Vaněk-Úvalský (1970) – scrittore ceco
 Jean Vanek (1969) – ex calciatore lussemburghese
 Jiří Vaněk (1978) – allenatore di tennis ed ex tennista ceco
 Ondřej Vaněk (1990) – calciatore ceco
 Petr Vaněk (1979) – attore ceco
 Sláva Vaněk (...–1950) – calciatore boemo
 Thomas Vanek (1984) – hockeista su ghiaccio austriaco